Svědek může být:

 svědek – vypovídající osoba
 svatební svědek

v kultuře
 Svědek (film, 1969) – francouzský film z roku 1969
 Svědek (film, 1981) – francouzský film z roku 1981
 Svědek (film, 1985) – americký film z roku 1985